Glodeni peut désigner différents lieux dans les pays de langue roumaine.



Communes 
 Glodeni, dans le județ de Dâmbovița
 Glodeni, dans le județ de Mureș

Villages 
 Glodeni, dans la commune de Bălănești, județ de Gorj
 Glodeni, dans la ville de Negrești, județ de Vaslui



Raion 
 Glodeni, l'un des 32 raions du pays

Ville 
 Glodeni, le chef-lieu du raion homonyme